buff – rodzaj specjalnego nakrycia głowy z kawałka tkaniny w kształcie rurki
 BUFF – szwedzki festiwal filmowy odbywający się w Malmö (Malmö Film Festival)

Osoby o tym nazwisku
 Charlotte Buff (1753-1828) – znana jako pierwowzór postaci Lotte w Cierpieniach młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego 
 Clemens Carl Buff (1853-1940) – niemiecki polityk
 Heinrich Buff (1805-1878) – niemiecki fizyk i chemik